George McClellan ist der Name folgender Personen:

* George McClellan (Mediziner) (1796–1847), US-amerikanischer Mediziner
 George McClellan (Politiker) (1856–1927), US-amerikanischer Politiker (New York)
 George B. McClellan (1826–1885), US-amerikanischer Generalmajor und Politiker, Gouverneur von New Jersey
 George B. McClellan junior (1865–1940), US-amerikanischer Politiker, Bürgermeister von New York City